Aspasios (griechisch Ασπάσιος) ist der Name von:

 Aspasios (Gemmenschneider), Gemmenschneider des 1. Jahrhunderts v. Chr.
 Aspasios (Aristoteleskommentator), Philosoph der 1. Hälfte des 2. Jahrhunderts n. Chr. 
 Aspasios von Byblos, Sophist des 2. Jahrhunderts n. Chr.
 Aspasios von Ravenna, Sophist des 2.–3. Jahrhunderts n. Chr.

Siehe auch:
 Aspasius